DUI steht als Abkürzung für:

 Demokratische Union für Integration (Демократска унија за интеграција), Partei in Nordmazedonien
 Drahtseilbahn Unterwasser–Iltios, Standseilbahn in Unterwasser im Schweizer Kanton St. Gallen
 Driving under the influence, siehe Fahren unter Einfluss psychoaktiver Substanzen #Vereinigte Staaten
 Duisburg, nach dem IATA-Code

DUI